Бро:
Топоним
 Бро — коммуна во Франции, департамент Альпы Верхнего Прованса.
 Бро — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Ор.
 Бро — коммуна во Франции, департамент Об.
 Бро — средневековый замок на севере Англии в графстве Камбрия недалеко от южных границ Шотландии.
Фамилия
 Бро, Грегори (1951—2014) — австралийский пловец.
 Бро, Мишель (1928—2013) — канадский кинорежиссёр, оператор, сценарист, продюсер.
 Бро, Оддвар (род. 1951) — норвежский лыжник.
 Бро, Франсуа (род. 1986) — французский двоеборец, участник двух Олимпийских игр.

Другое
 Бро (разг.) — то же, что .

См. также 
 Бро-Лодж — усадьба, построенная в виде замка в западной части острова Фетлар в архипелаге Шетландских островов.
 Бро Таун — анимационный телевизионный сериал производства Новой Зеландии.
 Bro — сетевая система обнаружения вторжений.